Ginesi ist der Familienname folgender Personen:
 Armando Ginesi (* 1938), italienischer Kunstkritiker
 Edna Ginesi (1902–2000), britische Malerin
 Veriano Ginesi (1907–1989), italienischer Schauspieler